Роуз () — антропонім англійського походження.

Відомі носії:
 Ава Роуз (; 1986) — американська порноакторка.
 Адам Роуз (, справжнє ім'я ; 1979) — південноафриканський професійний реслер.
 Боб Роуз (; 1964) — канадський хокеїст.
 Гіларі Роуз (;  1935) — британська соціологиня.
 Денні Роуз (; 1990) — англійський футболіст.
 Деррік Роуз (; 1988) — американський професійний баскетболіст.
 Діенн Роуз (; 1999) — канадська футболістка.
 Джастін Роуз (; 1980) — англійський гольфіст, переможець Відкритого чемпіонату США, олімпійський чемпіон (2016).
 Джейлен Роуз (; 1973) — американський баскетболіст, форвард і захисник.
 Джозеф Нельсон Роуз (; 1862—1928) — американський ботанік.
 Ексл Роуз (, справжнє ім'я: Вільям Брюс Роуз Молодший, ; 1962) — американський музикант.
 Ірвін Роуз (; 1926) — американський біолог, лауреат Нобелівської премії з хімії 2004 року.
 Крістіна Роуз (; 1984) — американська порноакторка.
 Ліз Роуз (; 1968) — американська авторка пісень у стилі кантрі.
 Мюррей Роуз (; 1939—2012) — австралійський плавець, олімпійський чемпіон (1956, 1960).
 Річард Роуз (; 1933) — американський політолог.
 Рубі Роуз (; 1986) — австралійська співачка, актриса, діджей та телеведуча.
 Серафим Роуз (, в миру Ю́джин Денніс Ро́уз, ; 1934—1982) — священнослужитель Російської православної церкви за кордоном.
 Стенлі Роуз (; 1895—1986) — англійський футбольний функціонер та арбітр.
 Стівен Роуз (; 1938) — британський біолог, почесний професор біології та нейробіології у Відкритому університеті.
 Френсіс Роуз (; 1921—2006) — британський ботанік та захисник природи.
 Чарльз Роуз (; ?-?) — американський легкоатлет, срібний призер Олімпійських ігор 1904 року з перетягування канату.
 Шейн Роуз (; 1973) — австралійський вершник, олімпійський медаліст (2008, 2016).

Персонажі:
 Емі Роуз (, ) — персонаж відеоігор, мультфільмів і коміксів серії «Sonic the Hedgehog», що випускається компанією Сеґа.

Шотландські прізвища